Карповка — деревня в Ершичском районе Смоленской области России. Административный центр Кузьмичского сельского поселения. Население — 112 жителей (2007 год).
 
Расположена в южной части области в 14 км к западу от Ершичей, в 22 км южнее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»). В 16 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Понятовка на линии Рославль — Кричев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

До 5 июня 2017 года входила в состав Беседковского сельского поселения.

Примечания 

Населённые пункты Ершичского района